ТФЛ — многозначная аббревиатура:
 ТФЛ — твердофазное легирование
 ТФЛ — теплофизическая лаборатория
 ТФЛ — традиционная формальная логика
 ТФЛ — трансфер-фактор липидов

См. также 
  — аббревиатура латиницей